Никлания (Клара) Петровна Шмакова (17 сентября 1928 — 30 апреля 2015) — советская театральная актриса, заслуженная артистка Удмуртской АССР.

Биография 
Никлания (Клара) Шмакова родилась 17 сентября 1928 года. В 1957 году окончила актёрский факультет Днепропетровского театрального училища. В конце 1950-х годов выступала в Тамбовском драматическом театре.

В 1960-е годы играла в Краснодарском академическом театре драмы им. Горького. В 1967 году с группой актёров и мужем Владимиром Ясногородским переехала в Севастополь.

В 1967—1989 годы была актрисой Севастопольского русского драматического театра имени А. В. Луначарского, где исполнила около 40 ролей.

Умерла 30 апреля 2015 года в Севастополе, похоронена на городском кладбище.

Семья 
 Муж — актёр и режиссёр Владимир Ильич Ясногородский (30 января 1928 - 27 апреля 2009), заслуженный деятель искусств Украинской ССР.

Награды 
 Заслуженная артистка Удмуртской АССР.

Работы в театре 
 1959 — «Чайка» А. П. Чехов — Нина (Тамбовский драматический театр)
 «Медвежья свадьба» А. В. Луначарский — Юлия
 «Офицер флота» А. Крона — Катя
 «Васса Железнова» М. Горького — Рашель
 «Заговор императрицы» А. Толстого — царица Александра Федоровна
 «Иосиф Швейк против Франца Иосифа» по Я. Гашеку — Ганка
 «Троянской войны не будет» Ж. Жироду — Андромаха

Критика 
В 1959 году при постановке к 100-летию Тамбовского драматического театра пьесы А. П. Чехова  «Чайка», считающейся лучшей работой режиссера В. А. Качирина, исполняла роль Нины:
Глубоко волновала Клара Шмакова. Нина - труднейшая роль! В. А. Качирин требовал непрерывности развития характера - от наивной любительницы, участницы «дачного» спектакля, до большой актрисы, обретшей веру и силу. К.П. Шмаковой удалось это показать.

Фильмография 
1988 — Проводим эксперимент — Лидия Ивановна, секретарь директора

Примечания

Ссылки 

Выпускники Днепропетровского государственного театрально-художественного колледжа